Termin Histidinska kinaza ima više značenja.
 Histidin kinaza, enzim
 Protein-histidin pros-kinaza, enzim
 Protein-histidin tele-kinaza, enzim